

Kalendarium informatyczne lat 1900-1909 
 1900 – Wielki sukces maszyn i firmy Hermana Holleritha  przy obliczaniu wyników kolejnego spisu ludności USA. Użyto  311 tabulatorów, 20 sorterów i 1021 perforatorów, zużywając 120 milionów kart perforowanych
 1903 – Nikola Tesla patentuje obwody elektryczne nazwane "bramkami" i "przełącznikami"
 1906 – Lee De Forest wynajduje w USA lampę elektronową (triodę)
 1907 – powstaje  British Tabulating Machine Company (BTM), korzystająca z maszyn i patentów  Hermana Holleritha.  W ponad pół wieku później na bazie tej firmy powstanie International Computers Ltd. (ICL)

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne